

Geografia 
 Francia
 Cantone di Marmoutier – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Saverne
 Marmoutier – comune nella regione del Grand Est
 Thal-Marmoutier – comune nella regione del Grand Est
 Westhouse-Marmoutier – comune nella regione del Grand Est

Persone 
 Alberto di Marmoutier – abate francese

Altro 
 Abbazia di Marmoutier – monastero francese vicino alla città di Tours